Gorgony – postaci z mitologii greckiej
 Gorgony – jedna z grup wężowideł
 Gorgona – wyspa w archipelagu Wysp Toskańskich
 Gorgona – gwiazda w konstelacji Perseusza (ρ Per)
 Gorgona – film grozy z 1964 roku
 „Gorgone” – francuski okręt podwodny z okresu I wojny światowej